Platz der Republik steht für folgende Plätze:

 Platz der Republik (Belgrad) in Belgrad
 Platz der Republik (Berlin) in Berlin
 Platz der Republik (Frankfurt (Oder)) in Frankfurt (Oder)
 Platz der Republik (Gera) in Gera
 Platz der Republik (Hamburg) in Hamburg-Altona
 Platz der Republik (Jerewan) in Jerewan
 Platz der Republik (Ljubljana) in Ljubljana
 Platz der Republik (Mönchengladbach) in Mönchengladbach
 Platz der Republik (Prag) in Prag
 Platz der Republik (Wuppertal) in Wuppertal
 Platz der Republik, ein früherer Name der Friedrich-Ebert-Anlage in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Place de la République, Plätze in Frankreich
 Piazza della Repubblica, Plätze in Italien